Су́омела () — финская фамилия. Известные носители:

 Суомела, Клаус (1888—1962) — финский гимнаст.
  (род. 1927) — финский писатель.
  (1925—2002) — финская писательница.
 Суомела, Иирис (род. 1994) — финская женщина-политик.
  (род. 1923) — финская писательница.